(littéralement Insouciance mortelle) est le  de la série télévisée espagnole La casa de papel.

Résumé détaillé 
À  après le braquage, Raquel Murillo se rend dans un bar. Là, il essaie de contacter sa mère, mais tombe à court de batterie. Alors, le professeur l'aide. Après avoir laissé un premier message à sa mère, il appelle ses collègues de la police pour manifester son désaccord avec Prieto et présenter sa démission. Ensuite, le professeur voit les informations sur le vol à la télévision et entame une conversation avec Raquel à ce sujet.

Pendant ce temps, à la National Currency and Stamp Factory, les braqueurs continuent d'imprimer des factures à un rythme vertigineux.

Raquel rentre chez elle, où sa fille dort dans son lit. Sa mère a pris soin d'elle et lui a laissé des notes sur le déroulement de la nuit. Avant de s'endormir, elle lit une des notes où elle lui rappelle que c'est l'anniversaire de la petite fille.

De retour à l'usine, un groupe de locataires non identifiés sort des portes de l'immeuble. Monica enlève son masque et lit une déclaration, s'identifiant et affirmant la situation à l'intérieur. Et bien que les tireurs d'élite aient un coup de feu sur eux, et ils croient que la personne qui accompagne Mónica est l'un des voleurs ; Ángel Rubio - maintenant aux commandes - s'abstient de tirer. Enfin, le groupe retourne à l'intérieur.

Nairobi gère les otages avec diligence, tout en étant satisfait de la façon dont le plan fonctionne avec Helsinki. Berlin leur parle également, les rassurant qu'il n'y aura aucun problème s'ils suivent les instructions et n'essayent rien de bizarre. En plus de les organiser pour faire leurs devoirs, il leur demande s'ils ont besoin de médicaments. Parmi les otages, Monica demande une pilule abortive.

Alison demande à Berlin d'effacer la photo d'elle à moitié nue de Pablo, mais il refuse. En échange, il annonce qu'ils pourront enregistrer des vidéos de leurs proches pour les rassurer sur la situation. Les otages les plus forts se rendent à Moscou, qui leur demande de casser le béton en suivant les marques tracées.

Alison enregistre sa vidéo en privé avec Rio. Il essaie de la réconforter sur le fait de sa photo téléchargée, dans laquelle Tokyo les interrompt. Il lui reproche de le rejeter, tandis qu'Alison regarde la scène. Pendant que les voleurs se disputent, elle se connecte à Internet, profitant de la police pour pirater son téléphone portable et allumer la caméra. Rio finit par découvrir Alison et casse son téléphone portable. Cependant, la police parvient à enregistrer son visage pendant quelques secondes et à l'identifier.

Raquel est à l'anniversaire de sa fille. Son ex-mari est allé lui apporter un cadeau, bien qu'elle lui ordonne de partir. Ensuite, le commissaire Sánchez l'appelle, en colère contre son précédent appel de démission, et le gronde pour ce qui s'est passé. Enfin, Murillo accepte de poursuivre l'affaire, grâce à la confiance que lui porte son patron.

Les otages continuent d'imprimer des factures et de percer des trous dans le sol. Cependant, Arturo convainc Pablo d'enquêter davantage sur le plan des voleurs, car tôt ou tard, ils les tueront. Il obéit et trouve un explosif plastique parmi les affaires de Moscou.

Raquel retourne à l'usine, où la presse l' interroge sur ses affaires personnelles. Là, elle essaie de faire la paix avec Prieto, mais il continue de la rabaisser. Rubio leur donne les nouvelles informations sur la vidéo qu'ils ont réussi à enregistrer, identifiant les armes et le fait qu'ils se sont fait confisquer tous les téléphones portables. Murillo entre en action et rappelle à distance le braqueur responsable - Le Professeur.

Le professeur flirte avec Raquel et demande de la nourriture et des médicaments pour les otages. Elle lui ordonne à la place de se rendre ; indiquant qu'ils sont perdus et révélant des informations privées telles que l'emplacement des téléphones portables. Cela déloge Le Professeur, qui se retrouve avec le téléphone raccroché par Murillo.

Le professeur appelle Berlin pour l'informer de ce qui s'est passé. Celui-ci lui suggère de prendre des mesures auprès des otages pour les intimider. Arturo continue de convaincre Pablo de se rebeller contre les voleurs. Il parle ensuite à Monica pour essayer de se réconcilier avec elle, lui racontant leur plan pour s'échapper par un tunnel.

Alors que Berlin discute avec les otages, la police découvre l'identité de Rio : Aníbal Cortés. Il finit par avouer à Berlin ce qui s'est passé en privé. Alors il riposte, utilisant Helsinki et Oslo pour lui donner une leçon.

La Protection Civile entre dans l'Usine pour livrer les demandes qu'elle a faites. Ainsi, Mercedes Colmenar leur parle sous les instructions précédentes de Berlin. Mónica est dans le bureau d'Arturo, où il garde son téléphone portable. Bien qu'Oslo la surveille, elle parvient à le joindre.

Le professeur retourne au bar où se trouve Raquel Murillo et reprend la conversation avec elle. Elle est informée qu'ils ont découvert l'identité d'un autre braqueur, ce qui attire l'attention du Professeur. Puis elle le découvre, le réduisant à penser qu'il est journaliste. Alors il le nie, se présentant comme Salvador Martín.

Denver continue de s'occuper de Monica, s'identifiant à elle en raison de ses problèmes de jeunesse. C'est ce que découvre Berlin, qui vient vérifier que tout va bien. Il l'encourage également à poursuivre sa grossesse. Puis, il découvre que le portable d'Arturo a été volé, ainsi que de l'argent - en fait donné par Denver. Pour renforcer son autorité, il ordonne à Denver de la tuer.

Tokio découvre que Rio a pris une raclée. Il décide de se rebeller contre le professeur pour cela, le menaçant pour ce qui s'est passé. Cela lui indique que le plan a empiré, puisque la police connaît l'identité du couple. Denver ne parvient pas à exécuter Monica, tirant finalement un coup de feu.

Références 

La casa de papel
Épisode de série télévisée